Landtagswahlkreis 122 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Märkischer Kreis II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Iserlohn-Stadt – Iserlohn-Land II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Witten (1947 bis 1962)